Paque ist der Familienname folgender Personen:
 Glyn Paque (1906–1953), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Isabelle Paque (* 1964), französische Judoka

Paqué ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinz Paqué (* 1956), deutscher Politiker (FDP)
 Ruprecht Paqué (1924–2016), deutscher Übersetzer

Paqué steht für:
 Brauerei Paqué, ehemalige deutsche Brauerei